Robert Urquhart ist der Name folgender Personen:

* Robert Urquhart (General) (1901–1988), britischer General
 Robert Urquhart (Schauspieler) (1921–1995), schottischer Schauspieler